ORB steht für:
 Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg, ehemalige öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt
 Object Request Broker, Vermittler in der Informationstechnik
 Olympic Real de Bangui, ein Fußballverein der Zentralafrikanischen Republik
 Operations Record Books, entspricht dem deutschen Kriegstagebuch (KTB)
 Örebro (Örebro/Bofors Flughafen), Dreibuchstaben-Flughafen-Code in Zentralschweden
 Orenair, eine russische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Orthographie de Référence B, eine vereinheitlichte Schreibweise für die Frankoprovenzalische Sprache

Orb steht für:
 Bad Orb, deutsche Kurstadt in Hessen
 Orb, französischer Fluss
 Orb (Kinzig), einen linken Nebenfluss der Kinzig in Hessen
 ein Geisterfleck in Fotografien
 The Orb, britische Band

Orb ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Orb (1813–1887), Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen
 Johannes Orb (1854–1911), Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen

O.R.B. steht für:
 O.R.B. (The Original Rudeboys), eine 2011 gegründete Hip-Hop-Band

Abkürzung